Провінція Саґамі
Саґамська затока